Ayrancı est le nom de plusieurs localités de Turquie :
 Ayrancı chef-lieu district de la province de Karaman ilinin
 Le barrage d'Ayrancı proche de la ville d'Ayrancı
  village du district de Doğubeyazıt dans la province d'Ağrı
  village du district de Suluova  dans la province d'Amasya
  village du district de Beşiri dans la province de Batman
  village du district de Siverek dans la province de Şanlıurfa
  village du district de Banaz dans la province d'Uşak